Luna (græsk Σελήνη) betyder måne på latin, men kan også hentyde til Månegudinden i den romerske mytologi.

Luna er også et dansk pigenavn.

Luna er månegudinden i Romersk mytologi.

I den græske mytologi er hendes navn Selene..

Se også 
 Månen
 Pigenavne
 Romersk mytologi

Eksterne kilder og henvisninger 

Romerske guder